Pečvarska mikroregija (mađ. Pécsváradi kistérség) je mikroregija u Baranjskoj županiji u Mađarskoj.

U njoj se nalazi 19 naselja, u kojima ukupno živi 12.849 (2005.) stanovnika. Ukupne je površine 258,49 km2, a gustoća naseljenosti je 49,7 ljudi na km2.

Sjedište mikroregije je grad Pečvar.

Graniči s komlovskom mikroregijom na zapadu, pečuškom na jugozapadu, mohačkom na istoku i jugu i Tolnanskom županijom na istoku.

Naselja 

Hrvatska imena naselja prema.

Bilješke 

Mikroregije u Baranjskoj županiji